Colombiers – comune francese della Nuova Aquitania nel dipartimento Charente Marittima
 Colombiers – comune francese del Centro-Valle della Loira
 Colombiers – comune francese dell'Occitania
 Colombiers – comune francese della Normandia
 Colombiers – comune francese della Nuova Aquitania nel dipartimento Vienne

Pagine correlate 
 Colombier